En la provincia de Catamarca, Argentina, San José puede referirse a:

 la localidad de San José, en el departamento La Paz;
 la localidad de San José, en el departamento Fray Mamerto Esquiú y parte del Gran San Fernando del Valle de Catamarca;
 la localidad de San José, en el departamento Santa María;
 la localidad de San José Villa, parte de la localidad de San José en el departamento Santa María;
 la localidad de San José Norte, parte de la localidad de San José en el departamento Santa María;
 la localidad de Puerta de San José, en el departamento Belén; o
 la localidad de San José Banda, parte de la localidad de Famatanca en el departamento Santa María.